Cəlilabad bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Cəlilabad (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Cəlilabad (Rayon)